Francisco Russo puede referirse a:

 Francisco Russo, (1945-) futbolista argentino.
 Francisco Russo, (1965-) cantante paraguayo de folclore.